MBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale Sangster, Montego Bay, Giamaica